Тютьково — название населённых пунктов в России:

 Тютьково — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Тютьково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Тютьково — село в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Тютьково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Тютьково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Тютьково — посёлок в Ковылкинском районе Республики Мордовия.